Üzenet, a Republic együttes albuma
Üzenet, szabadkai irodalmi folyóirat (1971–)
Üzenet, marosvásárhelyi, majd kolozsvári református folyóirat (1990–)